Gandorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Gandorfer (1875–1932), deutscher Politiker (Bayerischer Bauernbund)
 Ludwig Gandorfer (1880–1918), deutscher Politiker (SPD, USPD) und Protagonist der Novemberrevolution 1918 in Bayern 
 Thomas Gandorfer (* 1959), deutscher Eishockeynationalspieler